Финал Кубка Испании по футболу 2012 года — 108-й финальный матч Кубка Испании, который прошёл 25 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде. В матче приняли участие клубы «Атлетик Бильбао» и «Барселона». Матч стал седьмой встречей этих команд в рамках финалов Кубка Испании. Победу в матче со счётом 3:0 одержала «Барселона», завоевав свой 26-й кубок.

Статистика встреч 
До 2012 года клубы встречались между собой в финалах Кубка Испании 6 раз: в 1920, 1932, 1942, 1953, 1984 и 2009 годах. Четыре финальных матча за кубок Испании прошли в Мадриде, по одному в Валенсии и Хихоне. Статистка личных встреч между клубами в финалах кубка в пользу «Барселоны», имеющей 4 победы (1920, 1942, 1953, 2009).

Путь к финалу

Матч

См. также 
 Кубок Испании по футболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Marca.com
 AS.com

2012
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
Май 2012 года
События 25 мая
Футбол в Европе в 2012 году
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 2012 году